SWAT lahko pomeni:
 SWAT - ameriške specialne policijske enote
 S.W.A.T. - TV nadaljevanka
 S.W.A.T. - film (2003)
 SWAT - računalniška igra